Colonia la Esperanza kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia la Esperanza, Guanajuato, San Luis de la Paz, 
 Colonia la Esperanza, Guerrero, Ayutla de los Libres, 

Robotskapade Mexikoförgreningar